When Hearts Are Trumps – film del 1912 diretto da Al Christie
 When Hearts Are Trumps – film del 1915 prodotto dalla Rex Motion Picture Company